Nordkraft har flere betydninger:

 Nordkraft (kulturhus) – et kulturhus i Aalborg i Nordjylland.
 Nordkraft (bog) – en bog af Jakob Ejersbo fra 2002.
 Nordkraft (film) – en spillefilm baseret på Jakob Ejersbos bog.
 Nordkraft Big Band (orkester) - professionelt rytmisk ensemble i Nordjylland

Se også 
 Teater Nordkraft